All Souls Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 All Souls Church (Arkansas), ID-Nr. 77000275
 All Souls Church (Massachusetts), ID-Nr. 15000389
 All Souls Church (New Jersey), ID-Nr. 09001078
 All Souls Church (New York), ID-Nr. 93001223